Sigurður Jónsson (1926-2007), phycologue islandais
Sigurður Jónsson (né en 1966), footballeur islandais